Papyrus 123 (volgens de nummering van Gregory-Aland) of , of P.Oxy. 4844, is een oud Grieks afschrift van het Nieuwe Testament op papyrus. Het bevat 1 Korintiërs 14:31-34; 15,3-6; er zijn slechts twee fragmenten van hetzelfde blad bewaard gebleven. Op grond van het schrifttype wordt een ontstaan in de 4e/5e eeuw aangenomen.
Het wordt bewaard in de Papyrologie-afdeling van de Sackler Library in Oxford, Verenigd Koninkrijk, nr 4844.
De Griekse tekst van de codex vertegenwoordigt waarschijnlijk de Alexandrijnse tekst.

Tekst reconstructie
De volgende reconstructie van de tekst door Thomas wordt door sommigen optimistisch gevonden:
Recto
 μα]ν̣θανωσιν κ[αι παντες
 παρ]α̣κ̣α̣λ̣ω̣ντ̣[αι και] π̣να προ̣φητων̣ [προφηταις
 υ]π̣ο̣τασσεται̣ ο̣υ γαρ εστι[ν α]κ̣ατασ[ιας ο θς
 αλλ ειρ]η̣νες οω εν πασαις τα[ις] εκκ̣[λησιας
 των αγι]ω̣ν̣ α̣ι̣ γ̣υναικες εν [ταις εκκλησιαις
 σιγατωσαν ου γα]ρ̣ επιτρεπ̣[εται αυταις λαλειν
 ]...[
Verso
 υ]μ̣ιν εν π̣ρωτοι̣[ς ο και παρελαβον οτι
 χς απεθα]ν̣εν υπερ των α̣[μαρτιων ημων κατα
 τας γραφ]α̣ς και ο̣[τ]ι̣ ε̣τ̣α̣φη και̣ [οτι] εγηγε̣ρτα̣[ι τη
 ημερα τη τριτ]η̣ κα̣[τα] τ̣ας̣ γραφας κ̣αι οτι ωφ[θη κηφα
 ειτα τοις δωδεκα επειτα] ω̣φθη επανω̣ πε̣ν̣[τ]α̣
 κοσιοις αδελφοις εφαπαξ ε]ξ̣ ων οι πλ̣[ειονες
 μενουσιν εως αρτι τινες δε εκο]ι̣μ[ηθησαν

 Voorzichtiger is:
Recto
].θα̣ν̣ωσινκ̣[
[c. 4]ν.[ ... ]ν̣α̣προ̣φητω.[...
].τα̣σσετα̣[...].υ̣γαρε̣σ̣τ̣.[...].ατασ̣[...
].νησωσ̣[...]ε̣νπασαιστ.[...]ε̣κκ̣[...
] ... [... ]υ̣να̣ικεσεν̣[...
]ε̣πιτρεπ̣[...
]...[

Verso
].ι̣νενπ̣.ω̣τ̣ο̣[...
].ενυπ̣ε̣ρ̣τω̣ν̣[...
]σ̣και.[...]..φ̣ηκ̣..[...] εγηγ.ρ̣τ.[...
].κ̣α̣[...]..γ̣ρ̣αφα̣σ̣.[...]αι̣οτιωφ[...
]φθ̣η̣ε̣π̣α̣ν̣.π̣.[...
]ω̣νο̣ι̣π̣.[...
] [.

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Paleografie
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel

Noten

Literatuur 
 N. Gonis, D. Colomo, The Oxyrhynchus Papyri LXXII (London: 2008), pp. 1–3.

Externe link
 P.Oxy.LXIV 4844 from Papyrology at Oxford's "POxy: Oxyrhynchus Online".

Officiële registratie 
 "Continuation of the Manuscript List" Institute for New Testament Textual Research, Universiteit van Münster. Retrieved April 9, 2008

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Oxyrhynchus papyri
Universiteit van Oxford